Dit is een lijst van planetoïden 26401-26500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (26401) Sobotište || 1999 WX || 19 november 1999 || P. Kušnirák
|-
| (26402) - || 1999 WB5|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (26403) - || 1999 WF18|| 30 november 1999 || LINEAR
|-
| (26404) - || 1999 XF1|| 2 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (26405) - || 1999 XS15|| 5 december 1999 || K. Korlević
|-
| (26406) - || 1999 XZ21|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (26407) - || 1999 XT24|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (26408) - || 1999 XO33|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (26409) - || 1999 XV33|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (26410) - || 1999 XZ34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (26411) Jocorbferg || 1999 XA40|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (26412) Charlesyu || 1999 XR60|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (26413) - || 1999 XB62|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (26414) Amychyao || 1999 XS65|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (26415) - || 1999 XK83|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (26416) - || 1999 XM84|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (26417) Michaelgord || 1999 XO87|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (26418) - || 1999 XP94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (26419) - || 1999 XR95|| 7 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (26420) - || 1999 XL103|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (26421) - || 1999 XP113|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (26422) Marekbuchman || 1999 XV131|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (26423) - || 1999 XN140|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (26424) Jacquelihung || 1999 XT152|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (26425) Linchichieh || 1999 XR156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (26426) Koechl || 1999 XB158|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (26427) - || 1999 XG165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (26428) - || 1999 XR169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (26429) Andiwagner || 1999 XG170|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (26430) Thomwilkason || 1999 XW176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (26431) - || 1999 XT193|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (26432) - || 1999 XZ202|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (26433) Michaelyurko || 1999 XK215|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (26434) - || 1999 XQ216|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (26435) Juliebrisset || 1999 XS241|| 13 december 1999 || LONEOS
|-
| (26436) - || 1999 YV4|| 28 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (26437) - || 1999 YD8|| 27 december 1999 || Spacewatch
|-
| (26438) Durling || 1999 YE13|| 30 december 1999 || LONEOS
|-
| (26439) - || 2000 AZ1 || 2 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (26440) - || 2000 AA4 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26441) Nanayakkara || 2000 AX33|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26442) Matfernandez || 2000 AK41|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26443) - || 2000 AT50|| 5 januari 2000 || C. W. Juels
|-
| (26444) - || 2000 AB58|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26445) - || 2000 AY61|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26446) - || 2000 AE64|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26447) Akrishnan || 2000 AX67|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26448) Tongjili || 2000 AC76|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26449) - || 2000 AJ85|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26450) Tanyapetach || 2000 AQ85|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26451) Khweis || 2000 AB86|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26452) - || 2000 AU87|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26453) - || 2000 AH89|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26454) - || 2000 AQ89|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26455) Priyamshah || 2000 AP95|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26456) - || 2000 AY101|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26457) Naomishah || 2000 AL105|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26458) Choihyuna || 2000 AC110|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26459) Shinsubin || 2000 AD117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26460) - || 2000 AZ120|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26461) - || 2000 AW124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26462) Albertcui || 2000 AL126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26463) - || 2000 AW137|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26464) - || 2000 AA138|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26465) - || 2000 AF140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26466) Zarrin || 2000 AA142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26467) Jamespopper || 2000 AX142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26468) Ianchan || 2000 AO143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26469) - || 2000 AE147|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26470) - || 2000 AT150|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26471) Tracybecker || 2000 AS152|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26472) - || 2000 AC162|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26473) - || 2000 AD171|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26474) Davidsimon || 2000 AA175|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26475) Krisztisugar || 2000 AD185|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26476) - || 2000 AK185|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26477) - || 2000 AF197|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26478) Cristianrosu || 2000 AM197|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26479) - || 2000 AE198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26480) - || 2000 AG198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26481) - || 2000 AS200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26482) - || 2000 AM203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26483) - || 2000 AX204|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26484) - || 2000 AZ215|| 7 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (26485) Edwinpost || 2000 AD231|| 4 januari 2000 || LONEOS
|-
| (26486) - || 2000 AQ231|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26487) - || 2000 AV236|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26488) Beiser || 2000 AB242|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (26489) - || 2000 AS242|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26490) - || 2000 AN245|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26491) - || 2000 BT3 || 27 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (26492) - || 2000 BA13|| 28 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (26493) Paulsucala || 2000 BQ16|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (26494) - || 2000 BR22|| 26 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (26495) Eichorn || 2000 BX22|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (26496) - || 2000 CE1 || 4 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (26497) - || 2000 CS1 || 3 februari 2000 || A. Boattini, G. Forti
|-
| (26498) Dinotina || 2000 CV1|| 4 februari 2000 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (26499) Robertazabotti || 2000 CX1 || 4 februari 2000 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (26500) Toshiohino || 2000 CC2|| 2 februari 2000 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten